Росси́йская Ли́га равнопра́вия же́нщин (после Февральской революции — Всероссийская Лига равноправия женщин) — женская организация в Российской Империи с 1907 года до Октябрьской революции 1917 года. Была официально зарегистрирована 6 марта 1907 года.

Состав организации 
Членский состав Лиги состоял из женщин и обычно варьировался от 1500 до 2000 членов. Основные отделения были в Москве и Санкт-Петербурге. Также были задействованы несколько небольших региональных отделений, в том числе в Харькове и Томске. Совет Лиги состоял из шестнадцати членов, правление которых действовало три года. 
Лига была организована активистками из Русского женского взаимно-благотворительного общества и Союза за равноправие женщин.  
Первой председательницей Лиги была избрана Екатерина Гарднер — активная деятельница русского феминистского движения. В декабре 1908 года её сменила Мария Чехова (Аргамакова). В 1910 году, после отъезда Чеховой в Москву, председательницей Лиги стала Поликсена Шишкина-Явейн. Заместительницей Шишкиной-Явейн была Ольга Михайловна Яновская. В состав Лиги входили видные деятели российского феминизма, такие как
Зинаида Мирович,
Анна Кальманович,
Людмила Рутцен,
Ариадна Тыркова-Вильямс,
и Екатерина Щепкина.

Деятельность  
Основной целью Лиги была борьба за политическое равноправие, за возможность женщинам пользоваться избирательным правом.
Лига лоббировала Государственную Думу и добилась принятия законов, уравнивающих права наследования и снимающих паспортные ограничения для замужних женщин. Несмотря на многочисленные усилия Лиги, Государственная дума не смогла принять законы о женском избирательном праве.

Женские съезды  
23—29 декабря 1908 года Лига организовывала Первый Всероссийский Женский съезд.
Он состоялся в Петербурге в Александровском зале городской Думы. Всего насчитывалось 1053 активиста. Кроме феминисток присутствовал и ряд мужчин, поддерживающих женское движение. Это были чиновники, профессора, политики. Председательницей съезда выбрали доктора А. Н. Шабанову.

26 декабря 1912 года — 4 января 1913 года — Первый Всероссийский съезд по женскому образованию в Санкт-Петербурге. На съезде присутствовало более тысячи активисток со всей России.

После Февральской революции  
Февральская революция 1917 года и празднование Международного женского дня придали Лиге новый импульс. 
20 марта Лига организовала массовую демонстрацию, в ходе которой около 40 000 женщин прошли маршем от городской Думы до Государственной Думы во главе Поликсены Николаевны Шишкиной-Явейн.

Лига вновь подала петицию в Российское Временное правительство с требованием равного избирательного права и других прав для женщин при новом режиме
. Через два дня женщины получили от князя Георгия Львова, главы Российского Временного правительства, обещание предоставить женщинам избирательное право. Закон был принят 20 июля 1917 года. Лига распалась вскоре после Октябрьской революции.

Примечания

Ссылки 
 Как в революционное время Всероссийская лига равноправия женщин добивалась избирательных прав для русских женщин
 Российская Лига равноправия женщин (после Февральской революции — Всероссийская Лига равноправия женщин)
 Российская Лига равноправия женщин

Литература